Ayshglamm, de son vrai nom Zainab Razavy, née le  1987, est une makeup artist propriétaire de la marque Ayshglamm..

Biographie 
Zainab Razavy obtient un baccalauréat en économie et langue en 2005, puis quitte le Pays-Bas pour venir s’installer en France. Mariée à l’âge de 18 ans, elle apprend très vite la langue et s’adapte facilement à la culture française. En 2008, elle effectue une formation d’assistante dentaire et travaille dans un cabinet pendant 5 ans. Elle crée ensuite son entreprise nommé «Ayshglamm » à l’aide de son mari qui est référent qualité.

Carrière 
Elle réalise des formations, commercialise des produits de maquillage, des prestations sur des particuliers et organise des évènements pour des mariages.

En 2021, elle est récompensée, par Forbes dans une cérémonie organisée à Dubai, parmi les femmes d'affaires les plus innovantes.

Liens externes

Références 

Personnalité afghane liée au monde des affaires